Hirm ist der Name folgender Orte:

 Hirm, Gemeinde im Bezirk Mattersburg, Burgenland
 Hirm (Gemeinde Meggenhofen), Ortschaft der Gemeinde Meggenhofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich